Le patronyme néerlandais  ou van Dijck renvoie vers une provenance : une digue (du nl. dijk).

Variantes:
 Dijk, , Van den Dijk, Van Dijke
 , Van den Dyk, 
 Van Dyc
 Dijck, Dijks, Dijcks
 Van Dijck, Van Dijcke, Van den Dijck, Van den Dijcke
 , Van Dycke, Van den Dyck, Van den Dycke
 , Dycke, den Dyck, den Dycke
 Deyck, Van Deyck, Van den Deyck, Van Deijck
 Van Dicke
 Wanduicq
 Tendyck

Patronyme

 Abraham van Dijck (1635-1680), un peintre de l'âge d'or de la peinture néerlandaise ;
 Christoffel van Dijck (1605-1669), un imprimeur et créateur typographe néerlandais ;
 Christophe Van Dijck (1985-), un judoka belge ;
 Edward Van Dijck ou Édouard Van Dyck (1918-1977), un coureur cycliste belge ;
 Floris Claesz van Dijck (≈1575-1651), un peintre néerlandais, considéré comme l'un des représentants du siècle d'or néerlandais ;
 Hendrik Van Dijck ou Van Dyck (1974-), un coureur cycliste belge ;
 Kris Van Dijck (1962-), un homme politique belge flamand ;
 William Van Dijck (1961-), un athlète belge, spécialiste du 3000 m steeple ;
 Wim Van Dijck (1969-), un homme politique belge flamand, membre du Vlaams Belang.

Sciences et techniques 
 (8205) Van Dijck est le nom international de (8205) van Dyck, un astéroïde de la ceinture principale (ainsi nommé en l'honneur du peintre flamand Antoine van Dyck).

Notes et références 

Homonymie de patronyme